Esistono più comuni francesi con questo nome

Laprade – Aude
Laprade – Charente